Deadwood pode se referir a:

Deadwood (Alberta) - vilarejo em Alberta, no Canadá
Deadwood (Dacota do Sul) - cidade no estado americano de Dacota do Sul
Deadwood (série) - seriado produzido pelo canal americano HBO que se passa na cidade americana homônima

Desambiguação